Майкл Эндрю Гоув (; род. 26 августа 1967 года, Эдинбург, Шотландия) — британский государственный деятель, член Консервативной партии. Министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании (2021 — июль 2022, с октября 2022).

Министр юстиции Великобритании; лорд-канцлер во втором кабинете Дэвида Кэмерона (2015—2016), министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства во втором кабинете Терезы Мэй (2017—2019), Канцлер герцогства Ланкастерского (2019—2021).

Биография

Ранние годы 
Майкл Эндрю Гоув родился 26 августа 1967 года в Эдинбурге (Шотландия), усыновлён в четырёхмесячном возрасте. Отец занимался бизнесом в рыбообрабатывающей отрасли в Абердине, мать работала ассистентом в лаборатории Абердинского университета, а также с глухими детьми. В детстве Майкл сменил несколько государственных и частных школ.

Учился в абердинском независимом  и в колледже Леди Маргарет Холл Оксфордского университета (в последнем — в 1985-88 годах — английскому, окончил его; был президентом Оксфордского союза). По окончании университета стал журналистом — работал репортёром в Абердине для изданий The Press и Journal, исследователем и репортёром на шотландском телевидении и репортёром в BBC, а затем помощником редактора в Times.

Политическая карьера 
5 мая 2005 года по итогам парламентских выборов впервые избран в Палату общин от Консервативной партии в избирательном округе . С 2005 по 2007 год являлся теневым младшим министром жилищного строительства, с 2007 по 2010 — теневым министром по делам детей, школ и семьи.

6 мая 2010 года состоялись парламентские выборы, на которых Консервативная партия добилась относительного большинства, и 11 мая 2010 года Дэвид Кэмерон сформировал коалиционное правительство, в котором Гоув получил портфель министра образования.

15 июля 2014 года назначен старшим парламентским организатором (Government Chief Whip) в Палате общин (в соответствии с этим назначением он автоматически получил должность парламентского секретаря Казначейства, которая давала ему право в случае необходимости участвовать в заседаниях правительства).

9 мая 2015 назначен министром юстиции и лордом-канцлером во втором кабинете Кэмерона.

В преддверии референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе агитировал за выход из ЕС, утверждая, что такой шаг позволит стране стать «маяком прогресса для всего мира».

14 июля 2016 года был сформирован первый кабинет Терезы Мэй, в котором портфель министра юстиции и лорда-канцлера достался Лиз Трасс, а Гоув не получил никакой должности.

11 июня 2017 года при формировании второго кабинета Мэй получил портфель министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

После объявления об отставке Терезы Мэй принял участие в  и 20 июня 2019 года в пятом туре получил 75 голосов парламентариев в свою поддержку (лидера гонки Бориса Джонсона поддержали 160 депутатов, Джереми Ханта — 77). Снял свою кандидатуру, и Хант вышел вместе с Джонсоном на последний решающий этап борьбы за лидерство — общее голосование членов партии.

24 июля 2019 года назначен канцлером герцогства Ланкастерского при формировании правительства Бориса Джонсона.

15 сентября 2021 года перемещён на должность министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления во втором правительстве Джонсона.

6 июля 2022 года уволен с должности после публично высказанного требования к премьер-министру Джонсону уйти в отставку.

25 октября 2022 года по завершении правительственного кризиса был сформирован кабинет Риши Сунака, в котором Гоув вновь был назначен министром жилищного хозяйства.

Источники

Ссылки 
 
 

Выпускники Оксфордского университета
Члены Консервативной партии Великобритании
Члены парламента Соединённого Королевства (2005—2010)
Члены парламента Соединённого Королевства (2010—2015)
Члены парламента Соединённого Королевства (2015—2017)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)
Члены парламента Соединённого Королевства с 2019 года
Кабинет Дэвида Кэмерона
Кабинет Терезы Мэй
Кабинет Бориса Джонсона
Министры юстиции Великобритании
Министры образования и науки Великобритании
Лорды верховные канцлеры Англии
Министры окружающей среды Великобритании
Канцлеры герцогства Ланкастерского
The Times